SGAC est un sigle de quatre lettres pouvant signifier :
 Space Generation Advisory Council
 Secrétariat général à l'Aviation civile
 , de  (2001)